Lövenich ist

 ein Stadtteil von Erkelenz im Kreis Heinsberg, siehe Lövenich
 ein Stadtteil von Köln im Stadtbezirk Köln-Lindenthal, siehe Lövenich (Köln)
 eine ehemalige Gemeinde im Kreis Köln, siehe Lövenich (Kreis Köln)
 ein Stadtteil von Zülpich im Kreis Euskirchen, siehe Lövenich (Zülpich)

Lövenich ist der Familienname folgender Personen:

Monika Lövenich (* 1955), deutsche Langstreckenläuferin und Triathletin

Siehe auch:

 Loevenich
 Loewenich